Ахмед-Наби Идрисович Магомедов (также Магомаев, Магома; род. 21 октября 1897 года в с. Годобери Андийский округ — 26 марта 1961 года, Мюнхен) — общественный деятель и учёный дагестанского происхождения, во время Второй мировой войны коллаборационист, сотрудничавший с фашистской Германией. Председатель Северокавказского национального комитета; в годы войны оказывал помощь соотечественникам, в том числе военнопленным. По национальности аварец.

Биография 
Родился в 21 октября 1897 года в с. Годобери (Андийский округ) в семье дочери казначея имама Шамиля Хаджиява Каратинского Каримат и наиба Идриса из Муни. Среднее образование получил в Темир-Хан-Шуринском реальном училище. Участвовал в борьбе с большевиками, однако после установления советской власти в Дагестане в 1921 году перебрался в Грузию для продолжения вооружённой борьбы. После установления в Тбилиси советской власти эмигрировал в Турцию. Два года прожил в Стамбуле, где изучал английский и турецкий языки. 

В 1923 году переезжает в Чехословацкую республику, где изучает чешский язык и поступает учиться в Пражский технический университет. После получения диплома с отличием Ахмед-Наби Магомедова оставляют на кафедре физики и механики доцентом, через три года он становится профессором и заведует кафедрой. Обустраивается и личная жизнь: Ахмед-Наби Магомедов женится на чешке.

В 1942 году назначен председателем Северокавказского национального комитета, созданного в Берлине при Восточном министерстве Третьего Рейха. В задачу комитета входил контроль над восточными легионами, освобождение своих соплеменников, оказавшихся в числе военнопленных, освобождение кавказских остарбайтеров, правовая и материальная помощь беженцам с Кавказа. Комитет в 1943—1944 гг. выпускал газету «Газават» на русском языке с приложением на языках кавказских народов под лозунгом «Аллах над нами — Гитлер с нами». В некоторых источниках Магометов называется агентом не только немецкой, но и турецкой разведки. 

Как утверждал сам Магомедов уже после войны,

Откровенно говоря, я желал победы немцев над Советским Союзом. Безусловно, политика нацистов была ужасной, но в отношении Кавказа она была не хуже, чем то, что делали Советы.

В 1952 году на 2-ом конгрессе северокавказской эмиграции вновь избран председателем Северокавказского национального комитета.

Скончался Ахмед-Наби Магомедов 26 марта 1961 года в городе Мюнхен. Похоронен в новой мусульманской части кладбища Вальдфридхоф рядом с другими единомышленниками.

Примечания 

СС
Фашисты
Дагестанская эмиграция
Участники Гражданской войны в России (национальные движения)